Franco Marini ist der Name folgender Personen:

* Franco Marini (Politiker) (1933–2021), italienischer Politiker (PD)
 Franco Marini (Regisseur) (1935–2014), Südtiroler Regisseur und Schauspieler